

Mária Jozefa nevű személyek

Habsburg főhercegnők
 Habsburg Eleonóra Mária Jozefa főhercegnő (1653–1697), III. Ferdinánd német-római császár leánya, Eleonóra néven Mihály lengyel király felesége.
 Habsburg Mária Jozefa főhercegnő (1699–1757), I. József német-római császár leánya, III. Ágost lengyel király felesége.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Jozefa főhercegnő (1751–1767), Mária Terézia császárné, magyar és cseh királynő leánya.

Szász és lengyel királyi hercegnők
 Mária Jozefa Karolina szász hercegnő (1731–1767), lengyel királyi hercegnő, III. Ágost lengyel király és Habsburg Mária Jozefa főhercegnő leánya, Lajos Ferdinánd francia királyi herceg (1729–1765) második felesége, XVI. Lajos, XVIII. Lajos és X. Károly francia királyok anyja.
 Mária Jozefa Amália szász királyi hercegnő (1803–1829), Miksa szász trónörökös herceg (1759–1838) leánya, VII. Ferdinánd spanyol király harmadik felesége, spanyol királyné.
 Mária Jozefa Lujza szász királyi hercegnő (1867–1944), I. György szász király leánya, Károly osztrák császár, magyar és cseh király édesanyja.

Egyéb uralkodócsaládok
 Mária Jozefa Antónia bajor hercegnő (1739–1767), VII. Károly német-római császár leánya, II. József osztrák császár, magyar és cseh király második felesége. 
 Mária Jozefa portugál infánsnő (Maria José de Bragança, 1857–1943), I. Mihály portugál király (1802–1866) leánya, Károly Tivadar bajor herceg második felesége.